Муларес — округ в Тунисе
 Муларес — город в Тунисе, центр одноимённого округа
 Муларес — коммуна во Франции, департамент Тарн
 Муларес — месторождение фосфоритов в Тунисе